Дивізіон 2: 1964 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1964 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм), ГІФ Сундсвалль, «Естерс» ІФ (Векше) та Гальмстад БК. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) та ГІФ Сундсвалль.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 13 || 3 || 2 || 51 || 15 || 36 || 29
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 11 || 3 || 4 || 31 || 14 || 17 || 25
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 7 || 5 || 6 || 37 || 29 || 8 || 19
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 18 || 7 || 5 || 6 || 34 || 26 || 8 || 19
|-
| 5||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 7 || 5 || 6 || 37 || 34 || 3 || 19
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 18 || 6 || 6 || 6 || 25 || 27 || -2 || 18
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Сандокернс» СК (Умео)|| 18 || 7 || 3 || 8 || 39 || 42 || -3 || 17
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Лулео СК|| 18 || 6 || 2 || 10 || 18 || 46 || -28 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Седергамнс ІФ|| 18 || 4 || 5 || 9 || 15 || 24 || -9 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 18 || 1 || 5 || 12 || 10 || 40 || -30 || 7
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 22 || 17 || 3 || 2 || 80 || 14 || 66 || 37
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 12 || 4 || 6 || 49 || 35 || 14 || 28
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 10 || 4 || 8 || 39 || 33 || 6 || 24
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Росунда» ІС (Стокгольм)|| 22 || 11 || 2 || 9 || 37 || 41 || -4 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 10 || 3 || 9 || 48 || 30 || 18 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 11 || 1 || 10 || 44 || 44 || 0 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 9 || 3 || 10 || 34 || 44 || -10 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 22 || 9 || 2 || 11 || 34 || 42 || -8 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Карлстадс БК|| 22 || 6 || 5 || 11 || 29 || 41 || -12 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Вестерос ІК|| 22 || 8 || 0 || 14 || 29 || 53 || -24 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІФК Сунне|| 22 || 6 || 4 || 12 || 31 || 56 || -25 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Галльстагаммарс СК|| 22 || 6 || 3 || 13 || 35 || 56 || -21 || 15
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 14 || 5 || 3 || 52 || 21 || 31 || 33
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 12 || 6 || 4 || 46 || 25 || 21 || 30
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 11 || 5 || 6 || 42 || 33 || 9 || 27
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 8 || 9 || 5 || 46 || 35 || 11 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 10 || 5 || 7 || 49 || 44 || 5 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Гнуше ІФ|| 22 || 8 || 5 || 9 || 46 || 53 || -7 || 25
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 7 || 6 || 9 || 36 || 30 || 6 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 22 || 7 || 6 || 9 || 40 || 50 || -10 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Варбергс БоІС|| 22 || 5 || 8 || 6 || 43 || 46 || -3 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 6 || 8 || 9 || 32 || 45 || -13 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Мальме БІ|| 22 || 5 || 6 || 11 || 21 || 48 || -27 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Біллінгфорс ІК|| 22 || 4 || 3 || 15 || 31 || 54 || -23 || 11
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 22 || 15 || 6 || 1 || 59 || 29 || 30 || 36
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 12 || 5 || 5 || 50 || 25 ||25 || 29
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 22 || 10 || 6 || 6 || 37 || 34 || 3 || 26
|- 
| 4 ||style="text-align:left"| «Гегадальс» ІС (Карлсгамн)|| 22 || 11 || 3 || 8 || 46 || 35 || 9 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Істад|| 22 || 9 || 7 || 6 || 45 || 34 || 11 || 25
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 8 || 7 || 7 || 50 || 46 || 4 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 5 || 10 || 7 || 30 || 35 || -5 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Брумелла ІФ|| 22 || 7 || 5 || 10 || 32 || 40 || -8 || 19
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Карлсгамн|| 22 || 7 || 5 || 10 || 36 || 52 || -16 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 5 || 7 || 10 || 38 || 38 || 0 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Гускварна ІФ|| 22 || 5 || 4 || 13 || 35 || 55 || -20 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Ничепінг АІК|| 22 || 3 || 5 || 14 || 31 || 66 || -35 || 11
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 3 || 3 || 0 || 0 || 10 || 5 || 5 || 6
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 4 || 2 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 3 || 1 || 0 || 2 || 5 || 7 || -2 || 2
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 3 || 0 || 0 || 3 || 4 || 9 || -5 || 0
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1964 у Швеції